Le nom Renville peut désigner :
 Renville (Minnesota) ;
 le  ;
 le , un navire de guerre de transport en service dans la marine américaine durant la Seconde Guerre mondiale, la guerre de Corée et la guerre du Viêt Nam.